Babos László (1924) újságíró, költő, műfordító
 Babos László (1947) szobrász